Vicksburg ist der Name mehrerer Städte in den Vereinigten Staaten

 Vicksburg (Arizona)
 Vicksburg (Colorado)
 Vicksburg (Florida)
 Vicksburg (Indiana)
 Vicksburg (Kentucky)
 Vicksburg (Michigan)
 Vicksburg (Mississippi)
 Vicksburg (Pennsylvania)
 Vicksburg Junction (Arizona)

Feldzüge und Schlachten:
 Erster Vicksburg-Feldzug, ein Feldzug des amerikanischen Bürgerkrieges, 2. November 1862 bis 29. März 1863
 Zweiter Vicksburg-Feldzug,  ein Feldzug des amerikanischen Bürgerkrieges, 29. März bis 4. Juli 1863 
 Schlacht um Vicksburg, eine Schlacht des amerikanischen Bürgerkrieges, 19. Mai bis 4. Juli 1863

Siehe auch:
 Vicksburg (Schiff), ein Passagierschiff der Dominion Line (1872)
 Vicksburg Bridge, Straßenbrücke der Interstate 20 über den Mississippi (1973)
 Old Vicksburg Bridge, kombinierte Eisenbahn- und ehemalige Straßenbrücke über den Mississippi (1930)